перенаправление We Never Learn